Raduschny ist der Name mehrerer Orte in Russland:

einer Stadt im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Raduschny (Chanten und Mansen)
einer Stadt in der Oblast Wladimir, siehe Raduschny (Wladimir)
eines Dorfes im Rajon Kolomna der Oblast Moskau, siehe Raduschny (Kolomna)